Nostro bezeichnet
 einen Typ von Bankkonten, siehe Nostrokonto

Nostro ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Nostro (* 1966), italienischer Geistlicher, Bischof von Mileto-Nicotera-Tropea
 Nick Nostro (1931–2014), italienischer Filmregisseur